A Kučín településnév jelentései:

Alsóköcsény (Kucsin) szlovákiai község szlovák neve a Varannói járásban
Felsőköcsény (Kucsin) szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban